

Cinéma et télévision
 Navy Blues est un film américain réalisé par Harold Beaudine en 1923 ;
 Navy Blues est un film américain réalisé par Clarence Brown en 1929 ;
 Navy Blues est un film américain réalisé par Ralph Staub en 1937 ;
 Navy Blues est un film américain réalisé par Lloyd Bacon en 1941 et sorti en France sous le titre Nuits joyeuses à Honolulu ;
 Navy Blues est un film philippin réalisé par F.H. Constantino en 1960 ;
 Navy Blues est un documentaire britannique réalisé par John Brownlow en 1994.

Musique
 Navy Blues est un album de Sloan sorti en 1998.

Homonymie de titre